

Звезда 

HD 114729 — звезда на расстоянии 114 световых лет от Земли в созвездии Центавра. Как и наше Солнце, это жёлтый карлик спектрального класса G3V. По массе на 10 % меньше Солнца, но в два раза ярче. Это указывает на намного больший возраст, возможно, свыше 10 миллиардов лет.

В 2003 году команда «California and Carnegie Planet Search» объявила об открытии планеты, вращающейся вокруг звезды. Орбита этой планеты проходит в два раза дальше от звезды, чем у Земли от Солнца. Масса планеты оценивается в 95 % юпитерианской.

Планета 
 Большая полуось а. е.: 2,08
 Масса (в массах Юпитера): 0,82
 Орбитальный период дней: 1131,478
 эксцентриситет: 0,31
 Аргумент перицентра (омега) 80
 тип: Водный гигант
 год открытия: 2002
 температура поверхности:
 период вращения:
 наличие сателлитов:
 Предположительный радиус
 вероятность зарождения жизни:
 дата посещения звездолётами Земли:
 Эффективная Земная орбита 1,47 а. е.

Ссылки

Примечания 

114729
Планетные системы